Roger Dumas peut faire référence à :
 Roger Dumas (1897-1951), compositeur français ;
 Roger Ribadeau-Dumas (1910-1982), homme politique français ;
 Roger Dumas (1932-2016), comédien et parolier français ;
 Roger Dumas (1942-), dramaturge québécois.